Salinella ima više značenja:
 Salinella, Cosenza
 Salinella, Palermo
 Salinella, Ragusa